Józef Ceynowa (1905–1991) – pisarz, twórca kaszubski
 Józef Ceynowa (ur. 1939) – polski chemik